Federico Volpini puede referirse a:

 Federico Volpini de Rueda corresponsal de TVE;
 Federico Volpini Sisó (hijo) (1952) guionista, escritor y radiofonista español;